Odd Fellow har flere betydninger:
 Odd Fellow Ordenen
 Odd Fellow Palæet